BB poate fi:
 Barbados, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .bb, domeniu de internet de nivel superior, pentru Barbados
 Brandenburg, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE